Armengol est un patronyme catalan issu du prénom médiéval Armengol, parfois francisé en Armengaud/Armangaud ou Ermengaud/Ermangaud. Armengol est la forme catalane du prénom castillan d'origine germanique Hermenegildo/Ermenegildo, qui vient lui-même du prénom gotique Ermengild et signifiant « immense tribut », « immense trésor » ou « immense richesse ».

Prénom 
 Armengol d'Urgell, évêque d'Urgell du .
 Armengol Ier d'Urgell, comte d'Urgell de 992 à 1010.
 Armengol II d'Urgell, comte d'Urgell de 1011 à 1038.
 Armengol III d'Urgell, comte d'Urgell de 1038 à 1065.
 Armengol IV d'Urgell, comte d'Urgell de 1065 à 1092.
 Armengol V d'Urgell, comte d'Urgell de 1092 à 1102.
 Armengol VI d'Urgell, comte d'Urgell de 1102 à 1154.
 Armengol VII d'Urgell, comte d'Urgell de 1154 à 1184.

Nom 
 Pierre Armengol († 1304), saint catholique.
 Agnès Armengol i Altayó (1852-1934), écrivaine catalane.
 Antoni Calvo-Armengol (1970-2007), économiste andorran.
 Henri Armengol (1884-1944), dessinateur, illustrateur et caricaturiste français.
 Mario Ruiz Armengol (1914-2002), compositeur et musicien mexicain.
 Georges Armengol, maire de Saillagouse depuis 1995.
 Silvia Calvó Armengol (1969-), femme politique et ingénieure andorrane.

Monument 
 Église Saint-Félix et Saint-Armengol d'Ayguatébia.

Notes et références

Variantes 
 Armengaud.
 Armangaud.

Voir aussi 
 Herménégilde, prince wisigoth du  considéré comme un saint martyr par l'Église catholique.

Liens externes 
 
 
 

Patronyme catalan